Brusson je francouzská obec v departementu Marne regionu Grand Est na severovýchodě Francie. V roce 2006 zde žilo 207 osob.

Demografie

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam obcí v departementu Marne

Externí odkazy 
 
  obec Brusson na DB City.com

Obce v departementu Marne